Arbitration steht für
 einen juristischen Vermittlungsvorgang, siehe Schiedsverfahren, bzw. die verwandte Mediation
 eine elektronische Schaltung, siehe Arbiter